Дороговка () — село в Зерендинском районе Акмолинской области Казахстана. Входит в состав Сельского округа Малика Габдуллина. Код КАТО — 115655200.

География 
Село расположено юге района, в 29 км на вотоск от центра района села Зеренда, в 8 км на юго-вотоск от центра сельского округа села Малика Габдуллина. 

Возле села расположено озеро Малое Тюктинское.

Улицы 

 ул. Береке,
 ул. Енбек,
 ул. Жасыл.

Ближайшие населённые пункты 

 аул Малые Тюкты в 2 км на западе,
 село Малика Габдуллина в 8 км на северо-западе,
 село Карауыл Конай-бия в 9 км на севере,
 село Обалы в 10 км на юге.

Население 
В 1989 году население села составляло 326 человек (из них русских 40%, казахов 24%).

В 1999 году население села составляло 232 человека (110 мужчин и 122 женщины). По данным переписи 2009 года, в селе проживали 173 человека (88 мужчин и 85 женщин).

Примечания 

 

 

 
Населённые пункты Зерендинского района